Transport:
Línia 1 del metro de Barcelona.
Línia 1 (Rodalies Barcelona).
Línia 1 del metro de València.
Línia 1 del metro de París.
Línia 1 (Rodalies València).
Línia 1 del metro de Sevilla.
Línia 1 del TRAM Metropolità d'Alacant.
Línia 1 (Regional País Valencià).